Будинок моделей «Хрещатик» (Республіканський дім моделей трикотажних виробів УРСР) — будинок моди, що створював моделі одягу переважно для масового виробництва. Більш відомий своїми атиповими моделями одягу.

Проіснував з 1961 по 2003 роки. Будинок «Хрещатик» більш ніж 40 років був лідером серед центрів моделювання, як Радянського союзу так і незалежної України.

Примітки